Бледжо-Инфериоре () — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто.

Население составляет 1084 человека (2008 г.), плотность населения составляет 42 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 38071. Телефонный код — 0465.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 14 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060904220804/http://www.comune.bleggioinferiore.tn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/